Ка́ргополь () — село в Алькеевском районе Республики Татарстан, административный центр и единственный населённый пункт Каргопольского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от орнитонима татарского происхождения «карга» (ворона).

География 
Село находится на реке Актай, в 11 км к северу от районного центра, села Базарные Матаки.

История 
В окрестностях села выявлены археологические памятники: Каргопольские селища I и II (булгарский домонгольский период).

Село основано в конце XVII — начале XVIII веков на землях, полученных в 1685 году в поместье князем Абдулом Яушевым и 5 служилыми мурзами.

В первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян (бывшие служилые татары, в том числе крещёные). Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, был распространен бондарный промысел.

В 1849 году в селе построена мечеть. В 1886 году в мектебе обучалось 40 мальчиков, в 1895 году — 26 мальчиков и 16 девочек. В 1911 году открылось медресе для девочек.

В начале XX века в селе функционировали 5 мельниц, крупообдирка, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2386 десятин.

В 1917 году в селе открыта четырехлетняя школа. До 1920 года село входило в Ромодановскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Спасского кантона ТАССР. 

Рядом с селом сохранилось массовое захоронение жителей, умерших во время голода 1921–1922 годов.

В 1930 году в селе организован колхоз «Степан Разин». С 10 августа 1930 года — в Алькеевском, с 1 февраля 1963 года  — в Куйбышевском, с 12 января 1965 года — в Алькеевском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в подразделении АО «Красный Восток Агро», занимаются полеводством, молочным скотоводством. В 2003 году этим акционерным обществом введена в эксплуатацию мегаферма «Каргополь».

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют неполная средняя школа, детский сад (с 2002 года), дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (все — в многофункциональном центре, построенном в 1975 году)

Религиозные объекты 
Мечеть «Салих» (с 1993 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Примечания 

Населённые пункты Алькеевского района